Mirzaei ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Mirzaei (1929–2020), iranischer Gewichtheber
 Elizabeth Mirzaei, US-amerikanische Filmregisseurin und-produzentin sowie Kamerafrau
 Gulistan Mirzaei, afghanischer Filmproduzent und -regisseur
 Mohammadreza Mirzaei (* 1986), iranischer Fotograf

en:Mirzaei